Heppner, ili Hepner:
 Aron Heppner (1865, Pleszew – 1938, Wrocław) – żydowski polsko-niemiecki doktor, niemiecki judaista i historyk
 Hannes Heppner – (* 1987) niemiecki wioślarz
 Peter Heppner – niemiecki wokalista
 Heppner– miasto w stanie Oregon, siedziba hrabstwa Morrow